Colbert (jas), een soort jas
Colbert (oorlogsschip), een Frans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog

Plaatsen:
Colbert (Georgia)
Colbert (Oklahoma)
Colbert (metrostation), een metrostation in de Noord-Franse stad Rijsel

Personen:
Claudette Colbert, een Amerikaans actrice
Jean-Baptiste Colbert, een Frans minister van Financiën
Stephen Colbert, een Amerikaans acteur